Lucensi – abitanti di Lozzo di Cadore
Lucensi – abitanti di Provincia di Lugo